Zwitserland:
 Montagny (Fribourg), een gemeente in kanton Fribourg
 Montagny (Vaud), een plaats in de gemeente Bourg-en-Lavaux in kanton Vaud
 Montagny-près-Yverdon, een gemeente in kanton Vaud

 Montagny (Loire)
 Montagny (Rhône)
 Montagny (Savoie)
ook:
Montagny-en-Vexin, Oise
Montagny-lès-Beaune, Côte-d'Or
Montagny-lès-Buxy, Saône-et-Loire
Montagny (AOC) de daar geproduceerde wijn
Montagny-les-Lanches, Haute-Savoie
Montagny-lès-Seurre, Côte-d'Or
Montagny-près-Louhans, Saône-et-Loire
Montagny-Sainte-Félicité, Oise
Montagny-sur-Grosne, Saône-et-Loire

Personen 
 Franck Montagny, een Franse autocoureur